Osoby o tym nazwisku:
 Cyryl Kozaczewski – polski dyplomata
 Tadeusz Kozaczewski – polski historyk sztuki i urbanistyki